Lađanica (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Lađanica (rijeka), rijeka u BiH, pritoka Neretve